San Tomaso oder San Tommaso steht für:

 San Tomaso Agordino, Gemeinde in Italien
 San Tommaso di Canterbury, Kirche in Rom

Siehe auch:
 Giuseppe Santomaso (1907–1990), italienischer Maler
 Sankt Thomas